Penile intraepitheliale Neoplasie (PIN,  (Gewebe-)Neubildung  innerhalb des Deck- und Drüsengewebes (Epithel) im Bereich des Penis) steht für: 
 Morbus Bowen des Penis, rot-schuppige PIN
 Erythroplasie des Penis, tiefrote PIN der Schleimhäute
 Bowenoide Papulose des Penis, durch manche Humane Papillomaviren verursachte, bräunliche bis rötliche, flach-papelförmige PIN mit dem histologischen Bild eines Morbus Bowen.